Michael Devine (activiste nord-irlandais) (1954-1981), un membre de l’Irish National Liberation Army. 
 Michael Devine (basket ball)
 Michael Devine (football)

Homonymie de personnes